Limljani (pleme), crnogorsko pleme iz Crmničke nahije
 Limljani (Bar, Crna Gora), naselje u gradu Baru, Crna Gora